Saint Thomas – wyspa na Morzu Karaibskim należąca do Wysp Dziewiczych
 Saint Thomas – parafia na Barbadosie
 Saint Thomas – region na Jamajce

Miejscowości w Kanadzie:
 St. Thomas w Ontario

Miejscowości w USA:
 St. Thomas – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Cole
 St. Thomas – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pembina
Gminy w USA:
 St. Thomas (ang. St. Thomas Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pembina
 St. Thomas (ang. St. Thomas Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Franklin

Zobacz też 
 Saint-Thomas
 Sankt Thomas
 St. Thomas
 Święty Tomasz